IIIT bezeichnet:
 International Institute of Information Technology, verschiedene Bildungseinrichtungen in Indien
 International Institute of Islamic Thought (Internationales Institut für Islamisches Gedankengut), mit Sitz in Herndon, Virginia in den Vereinigten Staaten, einer Vorstadt von Washington, D.C. 

Abkürzung